Сил може да се односи на:

 Сил (музичар)
 Сил (геологија)
 Сил (митологија)
 Сил (река у Аустрији)
 Сил (река у Швајцарској)
 Сил (Шкотска)
 Сил (село у Мађарској)